Појам Рудолф I може да се односи на:

 Рудолф I Хабзбуршки,
 Рудолф I Бургундски , 
 Рудолф I, војвода Баварске,